Municipio de Alpine puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Alpine (condado de Stone, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Stone.
 Municipio de Alpine (condado de Kent, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Kent.